Conrad Herbig ist der Name folgender Personen:

* Conrad Herbig (Schriftsteller), Dichter und Komponist in Utrecht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
 Conrad Herbig (Musiker) (1848–1923), deutscher Hornist und königlich preußischer Kammermusiker